Саруханов — армянская фамилия.

Известные носители 
 Саруханов, Владимир Гургенович (1934—1999) — кинорежиссёр, кинооператор.
 Саруханов, Игорь Арменович (род. 1956) — советский и российский певец и композитор, поэт.
 Саруханов, Юрий Ильич (1894—1959) — настоящая фамилия народного артиста СССР Юрия Юровского.

См. также 
 Сарухан
 Саруханян